Alpin poate fi:

 Alpin 57 Lux, companie producătoare de înghețată
 Schi alpin
 Stil alpin

Vezi și 
 Alpine